Лучний,   , (У народі Струга) — потік на заході України. Витік біля села Купновичі. Знаходиться в басейні річки Дністер. Протяжність потоку приблизно 11 км. Також на потік кажуть Струга. Потік перетинається з автошляхом  та головною вулицею села Новосілки-Гостинні.

Рибна флора 
 У поточку мешкають коропи, щуки, окуні та карасі.

Розташування 
 Лучний бере початок біля с. Купновичі, тече переважно на схід через с. Новосілки-Гостинні та впадає у річки Вишня та Дністер.

Географічний словник Королівства Польського, том VII, стор. 287 подає такі відомості про потік:

Дивовижний феномен 

Води Лучного впадають в Чорне та Балтійське моря, це відбувається через явище біфуркації.

Цікаві факти 
 Лучний згаданий у давні роки коли потік (тоді річка) охороняла поселення від ворогів (колись на місці пасовща було поселення).
 На данний момент біля потічка (річки) створено 4 ставки.
 Один зі ставків є дуже популярний у селі.
 На річці є дамба.

Примітки

Посилання 
 Польська карта 
 Лист карти М-34-095 
 Рудківська громада 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 322

Струмки
Басейн Дністра
Річки Самбірського району
Басейн Вишні